Населені пункти в Чехії:

 Храст (Плзень-місто) ()
 Храст (Нимбурк) ()
 Храст (Пршібрам) ()
 Храст (Хрудім) ()